Eanberht est un nom vieil-anglais composé des éléments  et .

  (fl. 755-759) est roi des Hwicce.
  (mort en 813) est évêque de Hexham de 800 à sa mort.
 Eanberht (mort en 854) est évêque de Lindisfarne de 845 à sa mort.

Anthroponyme anglo-saxon